Wassertor steht für

 Wassertor (Architektur), ein Tor in einer Befestigungsanlage als Zugang zu einem Wasserweg

Geographie in Deutschland
 Wassertor (Aachen), nicht mehr erhaltenes Tor der Aachener Stadtmauer, siehe Wasserturm (Stadtmauer Aachen)
 Doppelbogen Stadtbrille, ein Wahrzeichen der oberpfälzischen Stadt Amberg
 ehemaliges Wassertor in den Befestigungsanlagen des Ortsteils Bösenrode von Berga, Sachsen-Anhalt
 Wassertor am Wassertorplatz in der ehemaligen Berliner Zollmauer, Berlin-Kreuzberg
 ehemaliges Wassertor des Fleckens Calvörde
 Wassertor beim Bootshafen der Marineschule Mürwik in Flensburg-Mürwik
 Wassertor (Wismar), einzig erhaltenes von einstmals fünf Toren der Wismarer Stadtbefestigung
 Wassertor in Isny im Allgäu

Geographie in Europa
 Wassertor zur venezianischen Flottenbasis Arsenal (Venedig), Italien
 Wahrzeichen Wassertor der Stadt Sneek, Niederlande
 Wassertor der Stadt Delfzijl, Niederlande
 Wassertor in Braunau am Inn, Österreich
 Wassertor in der Schärding­er Stadtmauer, Österreich 
 Wassertor in Grudziądz (dt. Graudenz), Polen
 mehrere Tore in Gdańsk (dt. Danzig), Polen
 Brotbänkentor
 Frauentor (Danzig)
 Grünes Tor (Danzig)
 Häkertor
 Johannistor (Danzig)
 Krantor (Danzig)
 Kuhtor (Danzig) 
 Grendeltor, Wassertor in der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Zürich, Schweiz

Wassertor steht außerdem für
 Wassertor (Roman), Titel eines Romans des Krimi-Autors Norman Dankerl 
 den Namen von Brunnen in Torform, beispielsweise in der Stadtpromenade_Cottbus